Пётр Семёнович Садовников (1796—1877) — российский архитектор, академик архитектуры Императорской Академии художеств. 

Брат художника Василия Семёновича Садовникова (1800—1879).

Биография 
Родился в крестьянской семье в 1796 году. Вместе с братом Василием до 1830 года состоял в крепостной зависимости у княгини Н. П. Голицыной. Учился сначала у А. Н. Воронихина, потом у А. А. Михайлова в Императорской Академии художеств, академиком которой был избран в 1849 году. В 1857—1873 годах служил архитектором Конюшенного ведомства Российской империи.

Умер в Санкт-Петербурге  года от порока сердца. Похоронен на Волковском православном кладбище.

Среди основных построек в Петербурге: доходный дом (Невский пр., 19, 1830-е), дача Е. П. Салтыковой (ныне в черте Петербурга, Академика Крылова, 4, 1837—1847), особняки П. К. Ферзена на Английской набережной (1838), А. М. Щербатовой на Литейном (1845), здание архива и типографии с квартирами для служащих III отделения Собственной Е.И.В. канцелярии (1851—1858), здание Придворного конюшенного ведомства (Шведский пер., 2, 1860—1861). Проектировал здания также для Новгородской, Калужской и Смоленской губерний, в Казани, пригородах Петербурга.

 Дом Строгановых (перестройка). Невский пр., 19 (1830-е)
 Усадьба А. Ф. Орлова. Дворец. Стрельна. Санкт-Петербургское шоссе, 78 (1834—1835)
 Усадьба А. Ф. Орлова. «Готические» ворота. Стрельна. Санкт-Петербургское шоссе, 78 (1835—1846)
 Усадьба А. Ф. Орлова. Башня-руина с земляным пандусом. «Готический» колодец. Стрельна. Фронтовая ул., 2 (1835—1846)
 Усадьба А. Ф. Орлова. Конный двор. Конюшня (Западная). Стрельна. Фронтовая ул., 2А (1840—1859)
 Усадьба А. Ф. Орлова. Конный двор. Конюшня (Восточная). Стрельна. Фронтовая ул., 2В (1840—1859)
 Усадьба А. Ф. Орлова. Конный двор. Оранжерея (Центральный павильон). Стрельна. Фронтовая ул., 2Ж (1840—1859)
 Усадьба А. Ф. Орлова. Конный двор. Оранжерея (Восточный павильон). Стрельна. Фронтовая ул., 2И (1840—1859)
 Дача Е. П. Салтыковой. Академика Крылова ул., 4 (1837—1847)
 Особняк П. К. Ферзена (перестройка). Английская наб., 48 — Галерная ул., 49 (1838)
 Дом С. В. Строганова. Невский пр., 23 (1838—1839)
 Сооружения служб особняка Е. П. Салтыковой. Ул. Савушкина, 2, 6, 8, 10 (1840-е)
 Усадьба А. Ф. Орлова . Дом привратника. Стрельна. Санкт-Петербургское шоссе, 78А (1840-е)
 Дворовые корпуса Строгановского дворца (перестройка и расширение). Невский пр., 17 — р. Мойки наб., 46 (1842)
 Доходный дом (надстройка). Грибоедова наб.к., 38 — Мучной пер., 1 (1842)
 Дом Е. Ф. Гриценко - Дом П. Абрамова. Пушкин. Красной Звезды ул., 10 (1844)
 Дом Лазарева — Дом Г. В. Клеве. Пушкин. Красной Звезды ул., 17 — Радищева ул., 9 (1844)
 Особняк А. М. Щербатовой (перестройка). Литейный пр., 49 (1845)
 Особняк Е. П. Салтыковой. Б. Морская ул., 51 (1845—1848)
 Здания архива и типографии с квартирами для служащих III отделения Собственной ЕИВ канцелярии. Пестеля ул., 9 (1851, 1858)
 Комплекс зданий Министерства внутренних дел. Писарский флигель с типографией. Пестеля ул., 9В1 (1858—1859)
 Комплекс зданий Министерства внутренних дел. Архив. Пестеля ул., 9А (1858—1859)
 Здание Конюшенного музея. Конюшенная пл., 2Г (1857—1860)
 Дом Придворного конюшенного ведомства. Шведский пер., 2 (1860—1861)

Творчество 
Как и другие мастера эклектики, Садовников часто прибегал к стилизации архитектуры предыдущих эпох.
Наиболее известное его произведение — здание Конюшенного музея на одноимённой площади Петербурга, решённое в стиле «елизаветинского барокко» и отличающееся богатой пластикой фасада.

Перестраивал также столичные имения Голицыной, её дочери Софьи Строгановой и внучки Елизаветы Салтыковой — Строгановский дворец, усадьбу Марьино, дом на Большой Морской, 51. В ложноготическом стиле построил по заказу последней дачу на Чёрной речке, а для А. Ф. Орлова — дворец в Стрельне (не сохранился). Автор проекта «Дома П. Абрамова» — выявленного объекта культурного наследия, построенного в 1844 году.

Семья 
Жена: Анна Яковлевна (17.01.1800—17.08.1881). Их дети:
 Константин (1824—1870)
 Владимир (1825—1868) — академик архитектуры.
 Ольга, в замужестве Соболевская (1827—1879)
 Дмитрий (?—?) — архитектор.
 Николай (1830—1901) — архитектор.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 П. С. Садовников в «Энциклопедии Санкт-Петербурга»
 

Архитекторы Санкт-Петербурга
Крепостные деятели искусства и науки
Похороненные на Волковском православном кладбище
Архитекторы Российской империи